

Cinema 
La promessa (Promise) – film del 1986 diretto da Glenn Jordan
La promessa (After the Promise) – film del 1987 diretto da David Greene
La promessa (Das Versprechen) – film del 1995 diretto da Margarethe von Trotta
La Promesse – film del 1996 diretto da Jean-Pierre e Luc Dardenne
La promessa (The Promise) – film del 1999 diretto da Bethany Rooney
La promessa (The Pledge) – film del 2001 diretto da Sean Penn
La promessa (The Promise) – film documentario del 2010 diretto da Giovanni Aloi
La promessa - Il prezzo del potere (Les Promesses) – film del 2021 diretto da Thomas Kruithof

Letteratura 
 La promessa (The Promise) – romanzo di Pearl S. Buck del 1943
 La promessa (Das Versprechen) – romanzo di Friedrich Dürrenmatt del 1956
 La promessa (The Promise) – romanzo di Danielle Steel del 1980
 La promessa (The Promise - An Elvis Cole and Joe Pike novel), romanzo poliziesco di Robert Crais del 2016

Musica 
La promessa – singolo degli Stadio e Noemi del 2012

Televisione 
 La promessa – miniserie televisiva del 1970 diretta da Valerio Zurlini e tratta dal dramma omonimo di Aleksei Nikolaevič Arbuzov
 La promessa – miniserie televisiva del 1979 diretta da Alberto Negrin e tratta dal romanzo omonimo di Dürrenmatt
 La promessa (Broken Promise) - film per la televisione del 1981 diretto da Don Taylor
 La promessa (Icon)– episodio del 2004 dell'ottava stagione della serie televisiva Stargate SG-1
 La promessa (The Promise) – episodio del 2005 della terza stagione della serie televisiva Cold Case - Delitti irrisolti